Bliss (imagem) - notória imagem que serviu de tema para o Windows XP
Bliss (vírus de computador), um vírus de computador em sistemas Linux
BLISS (linguagem de programação)
Bliss (filme), estrelado por Harold Lloy
Bliss (empresa), Estúdio Fotográfico em Curitiba

Música 
Bliss (banda) - rock inglês
Bliss (álbum) - da cantora francesa Vanessa Paradis
Bliss (canção de Muse)
Bliss (canção de Mariah Carey)

Localidades 

 Bliss (Idaho)

Desambiguação